Politieke partijen in verschillende landen
 Nationale Partij (Nederland) (tussen 1888 en 1897)
 Nationale Partij (Tsjechië), Národní Strana
 Nasionale Party, Zuid-Afrika
 Nationale Partij (IJsland), Þjóðernishreyfing Íslendinga
 Nacionalista Party (Filipijnen)
 Nationale Partij Suriname (NPS)
 Nationale Partij van Honduras, Partido Nacional de Honduras
 Nationale Partij van Roemenië, Roemeense Nationale Partij, Partidul Naţional Român, PNR 
 Nationale Partij (Uruguay), Partido Nacional

Zie ook 
 Nationalistische Partij van Mexico
 Nationale Partij van Openbare Veiligheid (Mexico; Partido Nacional de Salvación Pública, PNSP)